Schierholz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottfried Schierholz (1787–1851), deutscher Unternehmer und Rittergutbesitzer
 Friedrich Schierholz (Fritz Schierholz; 1840–1894), deutscher Bildhauer
 Gustav Schierholz (* 1908), deutscher Techniker und NS-Funktionär 
 Henning Schierholz (1949–2007), deutscher Politiker von Bündnis 90/Die Grünen
 Stefan Schierholz (* 1955), deutscher Linguist
 Stephanie L. Schierholz, NASA-Pressesprecherin und NASA-Referentin

Schierholz ist der Name folgender geographischer Orte:
 Schierholz/Heesen in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Niedersachsen
 Schierholz ist ein Ortsteil des Bremerhavener Stadtteils Lehe, Bremen

Siehe auch:
 Nate Schierholtz (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler